M20 eller M-20 kan avse:

Transport
 M20 (motorväg) – en motorväg i England
 BMW M20 – en bilmotor från 1976
 M20 190 – en spårvagn från Göteborg som är museivagn i Malmköping

Forskning och teknologi
 M20 – en nebulosa som också kallas Trifidnebulosan
 Olivetti M20 – en italiensk persondator
 M20 – en dimension för skruvar och muttrar, se M-gänga

Vapen och militärutrustning
 M20 – en kinesisk kopia på den sovjetiska pistolen Tokarev TT-33
 M20 Super Bazooka – ett amerikanskt granatgevär
 HMS M20 – svensk minsvepare